Легкоатлетическая конфедерация Африки (англ. Confederation of African Athletics; фр. Confédération africaine d'athlétisme) — континентальная управляющая организация в лёгкой атлетике стран Африки.

Штаб-квартира находится в Дакаре. Президент конфедерации Хамад Калькаба Мальбум из Камеруна.

Члены

Ссылки 
 Официальный сайт
 Конфедерация на сайте IAAF

Легкоатлетические федерации